Forestburg – villaggio dell'Alberta (Canada)
Forestburg – CDP del Dakota del Sud (Stati Uniti)
Forestburg – comunità del Texas (Stati Uniti)
Forestburgh – comune dello stato di New York (Stati Uniti)